Une roulotte est une habitation itinérante, à l'origine tirée par des chevaux.
 La Roulotte est un cabaret parisien.
 La Roulotte est un théâtre ambulant de Montréal.
 La roulotte est une série télévisée réalisée par Vincent Giovanni en 2014.
 Roulotte est une émission de télévision française de Michèle Angot et Anne-Marie Meissonnier destinée aux enfants de 7 à 11 ans et diffusée en 1972-1973.